Uruguai pode ser:

 Uruguai, país localizado na parte centro-sul da América do Sul.
 Rio Uruguai, rio sulamericano.
 Uruguai (Salvador), bairro de Salvador, na Bahia.
Desambiguação